Лос Којотес има више значења:

 Лос Којотес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Којотес, Колонија Колорадо Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Којотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Којотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Којотес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Којотес, Ранчо де лос Којотес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Којотес (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Којотес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес, Ла Техера (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Којотес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Којотес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Којотес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Којотес (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Којотес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Којотес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Којотес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Којотес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Којотес (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Којотес, Ел Фортин (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Којотес, Хуан Делгадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Којотес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Којотес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Којотес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Којотес (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику